Акча́б  — топоним в Узбекистане. Может обозначать:
 Акчаб () — кишлак в Кошрабадском районе Самаркандской области;
 Акчаб или Акчабсай () — название реки Бигляр в среднем течении, по берегам которой расположен кишлаки Акчаб, Янги Акчаб, Эски Акчаб.
 Акчаб — крупный сезонный левый приток Бигляра, который передаёт ему своё название (см. Бигляр#Притоки Бигляра

См. также 
 Янги Акчаб — кишлак в Кошрабадском районе Самаркандской области.
 Эски Акчаб — кишлак в Кошрабадском районе Самаркандской области;